

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 5 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Molf“ beginnt.

Molf 



Molfe 
 Molfenter, Arne (* 1971), deutscher Autor und Journalist
 Molfenter, Hans (1884–1979), deutscher Maler
 Molfenter, Henning (* 1967), deutscher Filmproduzent
 Molfese, Candelaria (* 1991), argentinische Schauspielerin, Sängerin und Tänzerin
 Molfetta, Carlo (* 1984), italienischer Taekwondoin